SN, Sn oz. sn je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Senegal
 kositer
 SN Brussels Airlines (IATA oznaka)